Cikán ist der Familienname folgender Personen:

 Miroslav Cikán (1896–1962), tschechischer Filmregisseur
 Ondřej Cikán (* 1985), österreichischer Schriftsteller